Stenholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stenholmen, Helsingfors, Nyland, 
 Stenholmen, Sibbo, Nyland,

Se även
Stenholm

Robotskapade Finlandförgreningar